Gedichtsammlung kann sich beziehen auf:

 einen Gedichtzyklus, eine strukturierte Zusammenstellung von Gedichten eines einzelnen Autors
 eine Anthologie von Gedichten verschiedener Autoren